Rutilismus (v. lat. rutilus „feuerrot“) bezeichnet

 Rot (Haarfarbe), eine genetisch bedingte Eigenschaft einiger Menschen
 die psychische Störung des krankhaften Errötens